Vlaské ist der Name  mehrerer Orte in Tschechien

Vlaské, Ortsteil von Malá Morava, Okres Šumperk; siehe Vlaské (Malá Morava)
Vlaské, Ansiedlung in der Gemeinde Morávka, Okres Frýdek-Místek
Vlaské, frühere Bezeichnung für den Ort Valbeřice, Okres Šumperk